Egerton Swartwout – architetto statunitense
 Robert Swartwout – ufficiale statunitense
 Samuel Swartwout – soldato e politico statunitense